Nathan Williams est un chanteur et guitariste américain. Il est le fondateur du groupe de rock Wavves.

Biographie 
Né le .

Références

Chanteur américain du XXIe siècle
Guitariste américain